Bausenhart ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Bausenhart, (1910–2005), deutscher Bildhauer
 Walter Bausenhart, (1907–1994), deutscher Verwaltungsjurist
 Guido Bausenhart, (* 1952), deutscher römisch-katholischer Theologe